Qi — conceito da cultura tradicional chinesa
Ki (Dragon Ball) — a aplicação desse conceito na série Dragon Ball
Quociente de inteligência — medida que avalia a inteligência de um indivíduo
QI (programa de televisão) — programa de televisão britânico
QI (fanzine) — fanzine brasileiro sobre quadrinhos

Desambiguações de siglas